Bernard Dunand – velista svizzero
 Françoise Dunand – storica francese
 Jean Dunand – artista svizzero naturalizzato francese
 Maurice Dunand – archeologo francese
 Victor-Napoléon Vuillerme-Dunand – burattinaio francese